Hamdan () è un nome proprio di origini arabe. Tra i più illustri Hamdan ci sono i seguenti individui e famiglie:
Al-Hamdan, celebre famiglia drusa
Salim Ahmed Hamdan, detenuto yemenita di Guantanamo, autista e protettore di Osama bin Laden
Gibran Hamdan, quarterback della squadra di football americano Buffalo Bills
Mustafa Hamdan, generale libanese capo della Guardia Presidenziale
Jamal al-Din Hamdan, sceicco druso libanese del XIX secolo
Anwar Hamdan Muhammed Al-Noor, ex detenuto di Guantanamo
Gassan Hamdan, poeta e traduttore iracheno
Hamdan Mohamad, imprenditore malese
Hamdan Odha Al-Bishi, atleta saudita

Sceicco Hamdan (Sheikh Hamdan) può riferirsi a:
Sceicco Hamdan bin Rashid Al Maktoum, politico emiratino
Sceicco Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, nipote dello Sceicco Hamdan, Principe alla corona di Dubai
Sceicco Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (1963) figlio di Zayed II da Abu Dhabi, politico emiratino
Sceicco Hamdan bin Mohammed Al Nahyan (1930-1989?) politico emiratino

Altro

Banu Hamdan, antica confederazione tribale yemenita 
Hamdan contro Rumsfeld, caso della Corte Suprema U.S.A. in cui è imputato Salim Ahmed Hamdan